Nala – personaggio de Il Re Leone
 Nala – città della Municipalità locale di Nala (Sudafrica)
 Nala – circoscrizione della Tanzania